

Geografia 
 Australia
 Gloucester – città del Nuovo Galles del Sud
 Gloucester – isola del Queensland
 Parco nazionale Gloucester
Canada
 Gloucester, Ontario
 Papua Nuova Guinea
 Capo Gloucester – promontorio della Nuova Britannia
 Regno Unito
 Gloucester – capoluogo del Gloucestershire
 Stati Uniti d'America
Gloucester – CDP della Contea di Carteret, Carolina del Nord
Gloucester – città della Contea di Essex, Massachusetts
Gloucester – township della Contea di Camden, New Jersey
Gloucester City – città della Contea di Camden, New Jersey

Altro 
 Gloucester Rugby – club di rugby a 15 britannico
 Gloucester College – college di Oxford
 Gloucester – razza bovina inglese
 Gloucester – formaggio inglese

Pagine correlate 
HMS Gloucester

Altri progetti